Takáč je příjmení, které má více nositelů:

 David Takáč (* 1990) – slovenský fotbalista
 Daniel Takáč (* 1971) – český moderátor a novinář
 Jozef Takáč (1913–1983) – slovenský fotbalista
 Ferdinand Takáč (1920–2013) – spisovatel
 Marián Takáč (* 1960) – někdejší slovenský fotbalista
 Miloslav Takáč – právník
 Rudolf Takáč (* 1947) – bývalý slovenský fotbalista
 Samuel Takáč (1911–1981) – dřívější slovenský politik
 Samuel Takáč – slovenský lední hokejista

Odkazy

Související články 
 Takács